Helix kan syfta på:

 Helix – en typ av spiral i tre dimensioner
 Helix (berg- och dalbana) – åkattraktion på Liseberg
 Helix (byggnad) - en vårdbyggnad i Huddinge kommun
 Helix (musikgrupp) –  ett kanadensiskt hårdrocksband bildat 1974
 Helix (släkte) – ett släkte av snäckor
 Helix (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2014–2015
 Helixgymnasiet – gymnasieskola i Borlänge
Helix och Innovationen – bostadstorn i Stockholm, se Norra tornen